

Покровська сільська рада — сільське поселення, Благовіщенський район, Башкортостан
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Ключівський район, Алтайський край
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Локтівський район, Алтайський край
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Мамонтовський район, Алтайський край
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Родинський район, Алтайський край
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Топчихинський район, Алтайський край
 Покровська сільська рада — сільське поселення, Федоровський район, Башкортостан
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Маслянський район, Тюменська область (1923-1960)

Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Криничанський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Бахмутський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Донецька область, Мангушський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Олевський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Гайворонський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Луганська область, Троїцький район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Веселинівський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Врадіївський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Очаківський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Любашівський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Полтавська область, Зіньківський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Сумська область, Краснопільський район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Харківська область, Коломацький район
 Покровська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Менський район